Té silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Adesmia boronioides.
El nombre común de la planta Bidens aurea.
El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides.
El nombre común de la planta Micromeria graeca.